An Caisleán Nua kan syfta på följande platser:

Irland 

 Newcastle (ort i Irland, Leinster, South Dublin), 
 Newcastle (ort i Irland, Leinster, Wicklow), 
 Newcastle West (ort), Munster, County Limerick, 

Robotskapade Irlandförgreningar